Ardashir Orôntida da Arménia (em língua arménia: Արտաշիր) foi um rei da Arménia da dinastia orôntida. Reinou na segunda metade do  foi antecedido nos comandos do reino por Hidarnes III e foi sucedido no trono pelo sátrapa Orontes I.

Ver também 
 Lista de reis da Armênia

Referências 
 Hayk Khachatrian “141 Kings of the Armenians”. ISBN 99930-1-192-8

Reis orôntidas da Armênia
Armênios do século V a.C.